Thomas Porter Thacker (n. 1939) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Thomas William Thacker (n. 1978) – chitarrista e cantante canadese